Toponímia:
 Peñaranda de Bracamonte, municipi a la província de Salamanca (comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya)
 Peñaranda de Duero, municipi a la comarca de Ribera del Duero (província de Burgos, Castella i Lleó, Espanya)
 Partit judicial de Peñaranda de Bracamonte, partit judicial a la província de Salamanca 
 Tierra de Peñaranda, comarca a la província de Salamanca (Castella i Lleó) 
 Biografies:
 Enrique Peñaranda del Castillo (La Paz, Bolívia, 1892 - Madrid, Espanya, 1969), militar i President de Bolívia
 Lluís Peñaranda i Pons (Barcelona, 1947 - Figueres, 2010), pintor, il·lustrador, dissenyador gràfic i format en artteràpia